Pinang Sebatang (Simpang Katis), een plaats in Indonesië
Pinang Sebatang (Tualang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing